Cabal steht für:
 Cabal, Arcade Computerspiel
 Cabal (Einheit), Volumenmaß
 Cabal (MMORPG), MMORPG Computerspiel
 Cabal – Die Brut der Nacht, US-amerikanischer Film von Clive Barker (1990)

Cabal ist der Familienname folgender Personen:
 Hélio de Burgos Cabal (1915–2002), brasilianischer Diplomat
 Juan Sebastián Cabal (* 1986), kolumbianischer Tennisspieler
 Raymond Cabal (1888–??), französischer Ringer 

Siehe auch:
 Kabale